Líha může být:
 Líha – vesnice, část obce Suchodol v okrese Příbram
 Líha (houba) – české jméno pro některé druhy stopkovýtrusých hub (mnohé již nejsou řazeny do rodu Lyophyllum)
 Líha (Lyophyllum) – rod stopkovýtrusých hub
 šikmý dřevěný trám pro dopravu těžkých břemen, prkno povozu, pružný dřevěný můstek

množné číslo
 Líhy, též lízy – j. č. líh, resp. líz; značka na kmeni živého stromu dříve běžná pro tzv. hraniční stromy